Nom de dos rius de l'Índia:
 Kali Nadi Occidental
 Kali Nadi Oriental, o simplement Kali Nadi